Мария Максимовна Мацель  (род. 18 февраля 2001 года, Минск, Белоруссия) — белорусская и российская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли Зины Колмогоровой в сериале «Перевал Дятлова».

Биография 
Мария родилась 18 февраля 2001 года в Минске. Детство и юность прошли в Белоруссии.

В возрасте 10 лет дебютировала в 4-серийной мелодраме «Слепое счастье», премьера которой состоялась в декабре 2011 года на канале «Россия-1».

После окончания школы в 2017 году переехала в Москву и поступила во ВГИК. Обучалась в мастерской Игоря Ясуловича.

В 2020 году вышел сериал «Перевал Дятлова», который привлек внимание широкой аудитории. Мария сыграла одну из главных ролей.

В 2021 году приняла участие в шоу ТНТ «Музыкальная интуиция», где исполнила песню на французском языке.

В 2022 году на онлайн-кинотеатре PREMIER вышел сериал «ЮЗЗЗ» Где Мария Мацель сыграла одну из главных ролей.

В 2022 году сыграла роль Жени в фильме «Страна Саша», стала обладателем приза за «Лучшую женскую роль» на кинофестивале «Горький fest».

Мария свободно говорит на белорусском, английском, французском языках. Увлекается пением.

Фильмография 

 2023 — Летом асфальт тёплый — Даша
 2022 — ЮЗЗЗ — Эля
 2022 — Похороны чая (короткометражный) — Катя
 2022 — Страна Саша — Женя
 2021 — Бабуль (короткометражный) — Майя
 2020 — Перевал Дятлова — Зинаида Колмогорова
 2018 — Акварели — Настя
 2017 — Вера — Инга, дочка Маркова
 2015 — Простить за всё
 2013 — Старшая сестра (мини-сериал) — Маша
 2012 — Мать и мачеха (сериал) — Катя в детстве
 2012 — Случайные знакомые — Маша
 2011 — Слепое счастье (мини-сериал) — Маша Жукова в детстве
 2011 — Отдел С.С.С.Р. (сериал) — Дочь Ораевых

Примечания

Ссылки 
 
 Мария Мацель на сайте БДТ
 Инстаграм Марии Мацель

Актрисы России
Актрисы Белоруссии